Vizy György (Budapest, 1955. május 17. – Debrecen, 2004. október 22.) magyar színész.

Életpályája 
Gyermekszereplőként kezdte színészi pályafutását, szerepelt többek között a Fiúk a térről, a Horizont című magyar filmekben. Keleti Márton szívesen foglalkoztatta, korán megmutatkozó tehetsége miatt. Jól érezte magát a filmesek világában, itt ismerkedett meg későbbi mentorával, Bujtor Istvánnal is. Kiemelkedő gyerekszerepe a Pál utcai fiúk című filmben volt. Ebben a már klasszikussá vált alkotásban rajta, valamint Némethy Attilán és Jancsó Nyikán kívül a többi gyermekszerepet angol gyerekszínészek alakították. Ő alakította „A” Richtert a Pál utcaiak csapatában (Némethy Wendauert, Jancsó Miklós fia pedig a fiatalabb Pásztort formálta meg). Középiskolás éveiben szavaló- és prózamondó versenyeken indult és nyert. Legjobban Romhányi József szellemes, virtuóz verseit kedvelte. Paródiái, jelenetei élményszámba mentek, mindig a társaság középpontja volt. Tanárai, diáktársai megkülönböztetett figyelmet fordítottak a rendkívül tehetséges, de sztárallűröktől mentes fiúra.

1974-ben érettségizett a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskolában. 1978-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, a Pécsi Nemzeti Színház tagja lett. 1983 és 1989 között a debreceni Csokonai Színház, 1990-től haláláig pedig az egri Gárdonyi Géza Színház tagja volt.

Élete utolsó éveiben - már betegen - jelentős szinkronszerepek mellett, Léner Péter igazgató meghívására a József Attila Színházban játszott.

Színpadi szerepei 
 Anton Pavlovics Csehov: A manó... Ivan Ivanovics Orlovszkij
 Georges Feydeau: Egy hölgy a Maximból... Utcaseprő
 Romhányi József: Hamupipőke... XIII. Kétségbeesett Boldizsár
 Legyetek jók, ha tudtok... Jacomo
 Henri Keroul–Albert Barre: Léni néni... Gedeon
 Szigligeti Ede: Liliomfi... Schwartz
 Rejtő Jenő: Vesztegzár a Grand Holtelban... Vangold
 Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok... Nemes Keszeg András

Pécsi Nemzeti Színház 
 Ábrahám Pál: Bál a Savoyban... Celestin
 Poliakoff: A természet lágy ölén - Eperföldek... Kamasz
 Jevgenyij Svarc: Hókirálynő... Holló úr
 Kálmán Imre: Ördöglovas... Réthy
 Bertolt Brecht: Dobok és trombiták... Mike
 Feydeau: A balek... Viktor
 Jacobi Viktor: Leányvásár... Fritz
 Friedrich Schiller: Haramiák... Roller
 Hauptmann: A patkányok... Bruno Mechelke
 Molnár Andrea: A három kecskék... Csirízes Jankó
 Molnár Andrea–Bozóky István: Meseóra
 Kálmán Imre: Csárdáskirálynő: Mérő
 Shakespeare: Ahogy tetszik... Silvius
 Mihail Roscsin: Szerelvény a hátországba... Jurka
 Nóti Károly: Nyitott ablak... Károly
 Ábrahám Pál: Viktória... Miki
 Franz Kafka: A per... Kaminer
 Ghelderode: A nagy halál balladája... Ruffinak

Debreceni Csokonai Színház 
 Stavis: A szivárványszínű köntös... Zebulon
 Tebelak: Godspell
 William Shakespeare: A makrancos hölgy... Kalapos
 Svarc: Hókirálynő... Holló úr
 Carlo Goldoni: Két úr szolgája... Silvio
 Vinnyikov: Szabad szél... Foma
 Hubay Miklós: Egy szerelem három éjszakája... Boldizsár király
 Queneau: Stílusgyakorlat
 Lehár Ferenc: A mosoly országa... Hadfaludy Feri
 John Arden: Gyöngyélet... Col
 Ruzante: A csapodár madárka... Ruzante
 Caragiale: Az elveszett levél... Agamemnon Dandanache
 Szirmai Albert–Bakonyi Károly: Mágnás Miska... Mixi gróf
 Kálmán Imre: Csárdáskirálynő... Bóni gróf
 Presszer Gábor - Sztevanovity Dusán - Horváth Péter: A padlás... Lámpás, a törpe

Egri Gárdonyi Géza Színház 
 Huszka Jenő: Lili bárónő... Becsei tiszttartó
 Miguel de Cervantes: La Mancha lovagja
 Shakespeare: Szentivánéji álom... Orrondi
 Goldoni: Kávéház... Pandolfo
 Goldoni: Pinokkio... Macska
 Presser-Zorán-Horváth: Padlás; 8. Törpe

Filmjei

Játékfilmek 
 Fiúk a térről (1967)
 A Pál utcai fiúk (1968) – Richter
 Horizont (1971)
 Honfoglalás (1996)
 El niño – A kisded (1999) – Postai alkalmazott #2
 Ének a csodaszarvasról (2001) (hang)
 Feri és az édes élet (2001) – Béla
 Pizzás (2001) – Portás #1
 Sacra Corona (2001) – Plébános
 Argo (2003) – Rendőr
 József és testvérei – Jelenetek a parasztbibliából (2004)
 Nyócker! (2004) – Oszáma bin Láden (hang)
 Világszám! (2004)

Tévéfilmek, televíziós sorozatok 
 Ítélet előtt – 3. rész: Lacika (1978)
 Mednyánszky (1978) – Haditudósító
 Zokogó majom 1-5. (1978)
 A király pantallója (1979) – Sefarka
 A király meztelen (1979)
 Mint oldott kéve 1-7. (1983)
 Szomszédok (1987) – Bence
 Kisváros (1993-1998) – Kurucz Pista / Janó
 Família Kft. VII. (1997) – Mester
 Barátok közt (1998) – Vilmos barátja

Szinkronszerepei

Filmek

Sorozatok

James Bond-filmek

Rajz- és animációs filmek

Rajzfilm- és animációs sorozatok

Jegyzetek

Források

További információk 
 
 
 
 

Magyar színészek
Magyar szinkronszínészek
Magyar gyerekszínészek
1955-ben született személyek
2004-ben elhunyt személyek
Budapesten született személyek